Тијера Бланка има више значења:

 Тијера Бланка, Ел Љано (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тијера Бланка (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тијера Бланка (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тијера Бланка (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тијера Бланка (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тијера Бланка (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка, Пекењесес (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Бланка (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка, Галиндо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка, Салсипуедес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка, Лос Алисос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Бланка (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијера Бланка (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијера Бланка (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијера Бланка (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијера Бланка, Ла Меса де лос Хименез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијера Бланка (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Тијера Бланка (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијера Бланка (Тијера Бланка, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијера Бланка (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијера Бланка (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Бланка (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Бланка (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Бланка (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Бланка (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка, Лос Залатес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Бланка (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Бланка (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Бланка (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Бланка (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Бланка (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијера Бланка (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијера Бланка, Ел Темписке (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијера Бланка (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијера Бланка (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тијера Бланка (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тијера Бланка (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тијера Бланка (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тијера Бланка, Корозал (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Коатекас Алтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка, Лас Хакарандас (Сан Бернардо Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Блас Атемпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Кристобал Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка, Барио Сан Педро (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Хуан Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Симон Алмолонгас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санта Катарина Јосоноту), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка, Капулин (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка, Сан Николас (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санта Марија Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сантијаго Сучилкитонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санто Доминго Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Сан Висенте Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Бланка (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Бланка (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Бланка (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Бланка (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијера Бланка (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијера Бланка (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијера Бланка (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијера Бланка (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тијера Бланка (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тијера Бланка (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тијера Бланка (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тијера Бланка (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Бланка (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Бланка (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Бланка (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Бланка (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тијера Бланка (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тијера Бланка (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Тијера Бланка (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Тијера Бланка, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Бланка (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тијера Бланка (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тијера Бланка (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тијера Бланка (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тијера Бланка (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику